Ігри в Групі C чемпіонату Європи з футболу 2012 розпочалися 10 червня та закінчились 18 червня 2012 року. Процедура жеребкування групи відбулася 2 грудня 2011 року в палаці мистецтв «Україна» в Києві. До групи потрапили збірні Іспанії (з першого кошика), Італії (з другого кошика), Хорватії (з третього кошика) та Ірландії (з четвертого кошика). Усі 6 матчів пройшли в Польщі на стадіонах у Гданську та Познані. До чвертьфіналу вийшли збірні Іспанії та Італії, які посіли в групі перше та друге місця відповідно.

Учасники

Стадіони 
Усі 6 матчів групи A пройшли в Польщі: 3 матчі відбулися на PGE Арені у Гданську та 3 — на Муніципальному стадіоні у Познані.

Таблиця 

 Усі матчі проходили за центральноєвропейським літнім часом.

Іспанія — Італія

Ірландія — Хорватія

Італія — Хорватія

Іспанія — Ірландія

Хорватія — Іспанія

Італія — Ірландія

Примітки

Посилання 

 Чемпіонат Європи з футболу 2012 на сайті УЄФА.

Чемпіонат Європи з футболу 2012